A Ilha Sorna, Isla Sorna ou Sítio B, é uma ilha fictícia, da série de livros e filmes de Jurassic Park. As ilhas Sorna, Matanceros, Muerte, Tacaño e Peña formam o arquipélago conhecido como "As cinco mortes". Nessa ilha se passam os eventos ocorridos em The Lost World: Jurassic Park, Jurassic Park III e provavelmente em Jurassic World: Dominion.

Operação 
Na ilha os cientistas da InGen faziam os verdadeiros experimentos necessários para a clonagem dos dinossauros, como estudo comportamental, administração de remédios, fabricação de equipamento, gerenciamento de DNA e correção na sequência genética. Nenhum dinossauro era clonado na Ilha Nublar (Sítio B) sem que sua sequência genética fosse exaustivamente consertada e seu desenvolvimento estudado na Ilha Sorna, Ao experimento ficar pronto Os dinossauros eram levados para o Sitio A (Ilha Nublar). O sítio B possui mais espécies do que o sítio A. Entre as espécies que a ilha Nublar não tem, estão o Espinossauro e o Pteranodon.

Porém, logo depois de um furacão, a ilha foi abandonada e os animais soltos, permitindo que vivessem em liberdade. No segundo filme da série, uma equipe vai até o local estudar os animais em seu ambiente natural. No final, a ilha é considerada área restrita, para que "a vida pudesse seguir seu curso".

Dinossauros 

Jurassic Park
Ilhas fictícias